Florissant, dans le Colorado.
Florissant, dans le Missouri.